Romániai települések:
 Székástóhát, Fehér megyében
 Mezőszélen, Maros megyében